Pfarrkirche Kleinzell bezeichnet:

 Kleinzeller Pfarrkirche, Niederösterreich
 Pfarrkirche Kleinzell im Mühlkreis, Oberösterreich